Константин Прокопьевич Черепанов (4 августа 1934, Нижний Тагил, Свердловская область, РСФСР — 27 июля 2016, Магнитогорск, Челябинская область, Российская Федерация) — советский и российский художник, график, заслуженный художник Российской Федерации.

Биография 
В 1950 г. окончил живописно-педагогическое отделение Нижнетагильского художественного училища, в 1971 г. — отделение интерьера и оборудования Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. В 1966 г. прошел стажировку в высшей художественной школе Будапешта.

Член Союза художников СССР с 1975 г.

В 1959—1977 гг. работал в Нижнем Тагиле:
 1959 г. — художник-оформитель ДК им. М. Горького в СУ «Промжилстрой» треста «Тагилстрой»,
 1960—1966 гг. — художник-проектировщик Нижнетагильских художественно-производственных мастерских,
 1971—1977 гг. — старший преподаватель кафедры прикладного искусства художественно-графического факультета Нижнетагильского государственного педагогического института.

С 1977 г. — в Магнитогорске. Работал в художественно-производственных мастерских: художник-монументалист (1979—1984), художник прикладного искусства (1984—1997).

Занимался преподавательской деятельностью. В 1977—1979 гг. — старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства художественно-графического факультета Магнитогорского государственного педагогического института (МГПИ). С 1998 г. — на кафедре живописи: доцент, в 1998—2001 гг. — профессор. С 2001 по 2012 г. — профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Магнитогорского государственного университета, в 2012—2013 гг. — профессор кафедры рисунка.

Являлся членом художественного совета Магнитогорска (1978—1997), председателем Магнитогорского отделения СХР (1996—1997).

Творческая деятельность 
Картины: «Верхотурье. Купола» (1964), «Опасные игры» (1995), «Ангелы на распутье» (1996), «Терновый венец России» (1997), «Пушкин. Петербургские ночи» (1999), аппликация «Сухопутный пароход Черепановых» (1972), гобелены «Север» (1974), «Магнитогорский цветок» (1984).

В Магнитогорске выполнил оформление музыкального училища (гобелен «Музыка» в концертном зале, 1986), МГПИ (роспись «Развитие» в читальном зале, 1978), Дома пионеров (роспись «Космос», 1979), витража в фойе Магнитогорского театра оперы и балета и других объектов. В 2002—2004 гг. участвовал в росписи храма в честь Вознесения Господня.

Работы художника хранятся в Магнитогорской картинной галерее, Магнитогорском краеведческом музее, научно-техническом музее Магнитогорского металлургического комбината (ММК); в музеях Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица), Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Красноуральска, Кушвы; в частных коллекциях России и за рубежом (Польша, Германия, США, Австралия).

Награды и звания 
Заслуженный художник Российской Федерации (2003).

В 1998 г. награжден дипломом Российской академии художеств «За ценный вклад в отечественное искусство», в 2001 г. — дипломом Союза художников России за успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства.

Ссылки 
 https://vecherka74.ru/news/kult/2173-gorod-poteryal-mastera.html
 https://web.archive.org/web/20190130000138/http://tv-in.ru/view_post.php?id=5958&catig=3&sub_catig=25
 http://magnitogorsk.bezformata.com/listnews/cherepanov-konstantin-prokopevich/49020406/

Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Преподаватели Нижнетагильского социально-педагогического института